

Sigle 
 National Institutes of Health – agenzia governativa statunitense per la ricerca biomedica

Codici 
 nih – codice ISO 639-3 della lingua nyiha